Canal 19 puede referirse a:

 Canal 19 de San Antonio, Chile.
 Canal 19 de El Salvador, canal perteneciente a Megavisión El Salvador, que emitía programación de Nickelodeon, hasta el 31 de mayo de 2012; (ahora es llamado Meganoticias Canal 19).
 Canal 19 de Guatemala, perteneciente a Albavisión, que emitía programación de Radio Sonora de Central de Radio S.A.
 Canal 19 de Asunción, Paraguay.
 Canal 19 TV Guadalajara de Guadalajara, España.
 Canal 19 de Cádiz, España.

Canales de televisión por número